Vas Zoltán (1903–1983) kommunista politikus, újságíró, író
 Vas Zoltán (1923–1983) Ybl Miklós-díjas építész
 Vas Zoltán (1952–) Vas Zoli, blueszenész, dalszerző
 Vas Zoltán (1985–) biológus, rovarkutató, Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa, gyűjteményvezetője

Hasonló nevűek
 Vass Zoltán (1898–1970) fogorvos
 Vass Zoltán (1970) pszichológus
 Vas-Zoltán Iván (1951–) rendező